La gastronomia de Colòmbia és el resultat de la fusió d'aliments, pràctiques i tradicions culinàries de les cultures indoamericanas locals, europees (principalment espanyola) i africana. Encara que no hi ha consens quant a un únic plat que representi a tota la gastronomia colombiana, es destaquen la arepa i el sancocho com els més representatius. Altres plats regionals destacats són la bandeja paisa típica de la regió Antioqueña, el ajiaco santafereño, la lechona tolimense i huilense i el mote de formatge costeño, entre altres.

De la diversitat de fauna i flora a Colòmbia sorgeix una variada gastronomia essencialment criolla, amb poca influència de cuines estrangeres. Els platerets colombians varien en preparació i ingredients per regió i incorporen les tradicions de les cultures espanyola, mestissa i afro. Alguns dels ingredients més comuns en les preparacions són cereals com l'arròs i el blat de moro, tubercles com la patata i la mandioca, varietats de lleguminoses (fesols), carns com la vacuna, gallina, porc, cabra, conill porquí i altres animals silvestres, peixos i mariscs. És important també la varietat de fruites tropicals com el mango, el banano, la papaia, la guaiaba, el lulo i la maracujà.

Colòmbia té un plat regional, però no un de caràcter nacional, encara que són molt reconeguts el sancocho i la arepa en les seves diferents variants. Entre els plats regionals més representatius es troben el ajiaco santafereño, la bandeja paisa, el mote de formatge, la lechona tolimense, la mamona o vedella a la llanera, el mute santandereano, el tamal i els peixos, sobretot a les regions costaneres.

Regió Andina 
A la Regió Andina es troben plats típics de la regió tolimense (departaments de Tolima i Huila) com la lechona i el tamal, mescla d'arròs amb carn, pollastre, porc i grans suaus embolicats en fulles de plàtan. La cuina cundiboyacense ofereix preparacions com el masato, la chicha, la fritangas i els brous, entre els quals es destaquen la changua o brou de patata, l'olla santafereño, el ajiaco i altres especialitats com el cuchuco d'espinada de porc, preparacions a força de peix de riu com el vidu de peix, el puré de cubios amb plàtan madur, el bullit de faves i la guatila, la coca d'espinacs, dolços com el bocadillo veleño, l'esponjat de curuba, el flam de llet, la quallada amb melao, els dolços de uchuvas i de papayuela, les coquetas i la coca d'almojábana o flam muisca. En la cuina antioqueña es destaquen els ingredients com el cacau, la panela, el blat de moro, la truita, la carn de bovì, fruites natives com la guayaba i la pinya, el plàtan, el fesol i el cafè. La bandeja paisa és el plat típic d'aquesta regió i a vegades ha estat considerat per ser plat representatiu de Colòmbia. A més figuren altres plats com els fríjoles antioqueños, el sancocho antioqueño, el mondongo antioqueño, el hogao, el calentao, el pegao i les varietats de arepa: la arepa paisa tradicional, la arepa de blat de moro pelao o santandereana per la qual es pela el blat de moro en aigua amb cendres, i es rosteix en teixos de fang, i la arepa de chócolo amb quesito antioqueño, entre altres; la "ropa vieja" i el aguardiente amb la seva varietat de mistelas (Antioquia i Eix Cafetero), entre altres. És típica de Santander la pepitoria, preparada amb les vísceres del cabro i amb arròs (arròs amb pepitoria); el mute; la carn orejada; les formigues culonas; i la botifarra, també coneguda com a farcida. En el departament de Nariño, en el sud-oest del país confrontant amb Equador, el plat més representatiu és el conill porquí. Són representatius del Valle del Cauca el sancocho de gallina, el achampús, el cholado, la lulada, l'arròs atollao, el tamal valluno, les marranitas, les pastes fullades, les chancacas de Buenaventura, les gelatines, el manjar blanc, la sopa de truites, el bescuit hateño o cuaresmero, el pandebono, el pa de mandioca, la civada caleña, els aborrajados, les empanades, el chontaduro, peixos i mariscs en diferents preparacions en les costes del Pacífic.
En els Llanos Orientals, la mamona o vedella a la llanera és el plat típic.

Gastronomia antioqueña 

En la subregión antioqueña, aparti la gastronomia internacional, la gastronomia tradicional tracta de plats que van néixer i es van desenvolupar en contextos rurals aïllats de la resta del país durant generacions, els quals han sobreviscut els processos d'industrialització, urbanisme i globalització. El plat típic antioqueño es compon per una safata amb frijoles, arròs, ou, tallades de madur, chicharrón, carn molta, botifarra, xoriço i alvocat.

Bogotà i l'altiplà cundiboyacense 

La gastronomia bogotana i de l'altiplà cundiboyacense sorgeix dels indígenes muiscas i les tradicions europees. Els muiscas consumien mazamorras de blat de moro i mazamorras de patata com a aliments tradicionals condimentats amb guasca per donar el sabor picante. Amb l'arribada d'europeus, es va addicionar el pollastre i altres condiments que van fer transformar les mazamorras en cassoles i després van desenvolupar diferents tipus de plats i sopes populars com el ajiaco, sancocho, la mazamorra, mondongo, etc. La patata i la guasca són ingredients autòctons de la regió Andina i específicament de la zona compresa avui per Cundinamarca, Boyacá i part dels Santanderes.

Gran Tolima (Huila i Tolima)

Santanderes

Valle del Cauca 
La cuina vallecaucana es va crear al centre del Valle del Cauca en voltants de Buga i Cartago i la regió pacifica. La cuina vallecaucana es va originar de la cuina del Cauca Gran en Popayán i inclou ingredients de la cuina del litoral pacífic.

En el 2005, la Unesco va designar a la ciutat de Popayán, com la primera ciutat de la gastronomia per la seva varietat i significat per al patrimoni intangible dels colombians. La cuina caucana va ser seleccionada per mantenir els seus mètodes tradicionals de preparació a través de la tradició oral.

Regió Carib 

Els platerets de la Costa Carib colombiana varien en preparació i ingredients per regió, i incorporen les tradicions de les cultures indígena, europea, negra i mestissa. En la Costa Carib colombiana el platet més popular és el sancocho, que varia en preparació i ingredients: sancocho de mondongo, de costella, de guandú amb carn salada, de cua, de peixos, de mariscs, de tortuga, de gallina i de chivo, entre altres espècies. Altres plats són fregits com les arepas fetes a força de blat de moro (també poden ser rostides), de les quals la d'ou és la més famosa, l'empanada, el patacón, les carimañolas a força de mandioca, el friche (a força de les vísceres del chivo) i els quibbes; derivats de la llet com el formatge costeño i el sèrum atollabuey, que acompanya especialment els congrets de blat de moro o de mandioca; peixos en variades preparacions com el bocachico o la mojarra, la cassola de mariscs, els còctels de mariscs; arrossos com l'arròs amb coco i l'arròs de llisa; animals de muntanya en diferents preparacions com la icotea, la tortuga fregida o el pisingo; dolços com el enyucado, les alegries, els queques o les cocadas; begudes com l'aigua de panela, el raspao, els sucs de corozo i tamarinde, i entre les begudes alcohòliques, el rom. Fruites com la sindria, la guayaba, el zapote, la nespra, el fruit dAnnona squamosa, la guanábana, el tamarinde, el corozo, i el anacard; i múltiples preparacions com el cayeye, les butifarras, el cap de gat, els pastissos i tamales, entre altres també fan part dels ingredients dels plats típics colombians. La gastronomia de la Costa Carib és l'única culinària regional influïda per una cuina diferent de la amerindia, la negra i espanyola, en incorporar plats d'origen àrab com la boronía o el quibbe, i ingredients com l'albergínia.

En la gastronomia del Carib colombià es troben ingredients com a peixos de mar i de riu, mariscs, carn de bovì, pollastre, porc, animals de muntanya, mandioca, plàtan, ñame, llegums, derivats de la llet, arròs, blat de moro i fruites natives. El platet més popular de la regió és el sancocho que varia en preparació i ingredients: de cap de bestiar, peix, mariscs, tortugues, gallina, chivo, cérvol, entre altres espècies natives.

La gastronomia pròpia de Cartagena de Indias s'assenta en gastronomies tradicionals arribades d'Espanya i diversos llocs d'Àfrica, que més tard es convertirien a la base per a la creació de la seva pròpia gastronomia. Una de les més populars tradicions gastronòmiques és la venda de fruites, d'origen africà, per part de les «Palenqueras», que s'encarreguen de vendre en diversos punts de la ciutat, fruita fresca o a manera de salpicón.

Regió Pacífica 
La cuina més representativa és la del Valle del Cauca i el nariño. Molt emparentada amb l'equatoriana, la gastronomia nariñense és molt reconeguda per les seves molt singulars components i alguns dels seus plats típics, com el conill porquí, el qual és molt poc benvolgut a la zona andina, més no així a la zona sud del país.

Gastronomia nariñense

Llanos Orientales

Referències

Bibliografia 
 MORÓN, Carlos i GALVÁN, Cristina. La cuina criolla. Receptes de Còrdova i regions de la costa Carib. Domus Libri: 1996.
 ROMÁN DE ZUREK, Teresita. Cartagena d'Índies en l'Olla. Edicions Gamma 2006, Bogotà. 9589510833, 9789589510834
 DANGOND CASTRO, Leonor. Arrels vallenatas. Del pilón i del fogó. Editorial Pujol. Medellín: 1988. p. 57-86.

Gastronomia de Colòmbia